Henk Visser (1917-1991), Nederlands beeldhouwer en graficus
 Henk Visser (1956), Nederlands beeldhouwer